Бацање кладива у мушкој конкуренцији на Медитеранским играма 2013 одржано је у турском граду Мерсину 28. јуна, на Атлетском стадиону Невин Јанит.

Учествовало је 7 такмичара из 4 земље.

Земље учеснице 
  Кипар (1)
  Египат (2)
  Италија (2)
  Француска (2)

Сатница 
Време (UTC+3).

Победници

Резултати

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Резултети Атлетике на званичном сајту играра МИ 2013.

Атлетика на Медитеранским играма 2013.
Бацање кладива на Медитеранским играма